Ann Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ann Lake (Itasca County, Minnesota)
 Ann Lake (Pope County, Minnesota)
 Ann Lake (Montana)
 Ann Lake (Washington)
 Ann Lake (Wisconsin)
 Ann Lake (Wyoming)

Ann Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ann Lake Township im Kanabec County, Minnesota

Siehe auch:
 Anna Lake
 Anne Lake
 Annie Lake